Okręty US Navy o nazwie USS "Lewis and Clark":
 Pierwszy USS "Lewis and Clark" (SSBN-644) był okrętem podwodnym z rakietami balistycznymi.
 Drugi USNS "Lewis and Clark" (T-AKE-1) był pomocniczym okrętem transportowym

Lewis and Clark